El Cóndor kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 El Cóndor (kulle),

Argentina 

 El Cóndor (ort), Santa Cruz, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar